Гало Матезе () e село и община в провинция Казерта, регион Кампания в Южна Италия.

Наблизо се намират планината Матезе (Monti del Matese или Massiccio del Matese) и Апенинските планини и е на 70 км северно от Неапол и 45 км северно от град Казерта.

Има 761 жители (2008 г.). Покровител на града е Свети Antonio da Padova, който се чества на 13 юни.

През древността е селище на самнитските пентри.

През 7 век тук се заселват българи, дошли в Италия с княз Алцек.

Галезите се сместват с тях и се наричали sanniti-bulgari (самнити-българи).

Съществува хроника на града от 600 г., Cronache Cassinesi, която се пази в библиотеката на Монте Касино.

Историкът Павел Дякон съобщава в V книга на „Historia Langobardorum“:

Източници 

2 Tufarulo, G, M.- Al'cek! L'ultimo knjaz di Onughuria in Sud Langbardland- Una risposta a Paolo Diacono, Pietro Giannone, L.A.Muratori, A.De Meo, Cesare Balbo, Carlo Troya.(versione in italiano e inglese)- G.Laterza, Bari, 2013. 9788866740391

Външни препратки 
 Официална страница на Гало Матезе

Галерия 

Казерта (провинция)
Алцекови българи